

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 1 podstawowa
 Kuskowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przasnyskim, w gminie Przasnysz
 Kuskowo – osada wsi Chrostowo Wielkie w woj. mazowieckim, w pow. przasnyskim, w gminie Czernice Borowe
 Kuskowo – część wsi Bronoszewice w woj. mazowieckim, w pow. sierpeckim, w gminie Gozdowo

Inne 
 Kuskowo – zespół pałacowy w Moskwie